Provincia Tarraconense puede referirse a:

 La Provincia Tarraconense o Hispania Citerior Tarraconensis, provincia romana y después visigoda en Hispania.
 La Provincia Eclesiástica Tarraconense, una provincia eclesiástica existente en la Corona de Aragón durante la Edad Media y que comprende la mayor parte de las diócesis de la comunidad autónoma de Cataluña.
 La Provincia Tarraconense de la Compañía de Jesús, división territorial de la Compañía de Jesús en España.